Bangura ist der Familienname folgender Personen:

 Abdul Bangura (Fußballspieler, 1986) (* 1986), sierra-leonischer Fußballspieler
 Abdul Bangura (Fußballspieler, 1996) (* 1996), sierra-leonischer Fußballspieler
 Alhassan Bangura (* 1988), sierra-leonischer Fußballspieler
 Bintia Bangura (* 1978), deutsche Sängerin; siehe Bintia
 Brima Bangura (* 1981), sierra-leonischer Fußballspieler
 Clinton Bangura (* 1998), ghanaischer Fußballspieler
 Hawanatu Bangura (* 1988), sierra-leonische Sprinterin
 Ibrahim Teteh Bangura (* 1989), sierra-leonischer Fußballspieler
 John Amadu Bangura (1930–1970), sierra-leonisches Staatsoberhaupt

 Moustapha Bangura (* 1989), sierra-leonischer Fußballspieler
 Mualick Bangura (* 1988), sierra-leonischer American-Football-Spieler
 Sulaiman Bangura (* 1992), sierra-leonischer Fußballspieler
 Teteh Bangura (* 1989), sierra-leonischer Fußballspieler
 Umaru Bangura (* 1987), sierra-leonischer Fußballspieler
 Zainab Hawa Bangura (* 1959), sierra-leonische Politikerin, Menschen-, Bürger- und Frauenrechtlerin

Siehe auch:
 Bangoura